Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Delray Beach. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 En simple, Édouard Roger-Vasselin atteint sa première finale ATP, mais la perd contre le Letton Ernests Gulbis, issu des qualifications et déjà vainqueur à Delray Beach en 2010. Gulbis emporte son  ATP en simple.
 En double, James Blake et Jack Sock s'imposent en finale face à Max Mirnyi et Horia Tecău. Il s'agit du  en double pour Blake et du premier pour Sock.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Delray Beach
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2013
Tennis masculin en 2013
Tennis aux États-Unis en 2013
Tennis en février 2013
Tennis en mars 2013
Sport en Floride en 2013
Sport aux États-Unis en février 2013
Sport aux États-Unis en mars 2013